Kampania Wodna – akcja charytatywna organizowana co roku od 2003 przez Polską Akcję Humanitarną. Celem Kampanii Wodnej jest zebranie funduszy na pomoc ludziom niemającym dostępu do wody pitnej.

W ramach Kampanii realizowane są Programy Wodne PAH w:
 Afganistanie,
 Czeczenii,
 Sri Lance
 Sudanie. 

W ramach „Programu Wodnego” w Czeczenii PAH dostarcza wodę mieszkańcom zniszczonego w wyniku działań wojennych Groznego. Na Sri Lance Fundacja buduje studnia głębinowe. Pracownicy misji w Afganistanie i Iraku realizują programy polegające na budowie systemów zaopatrzenia lokalnych społeczności w wodę. PAH planuje podjęcie podobnych działań na terenach Autonomii Palestyńskiej, Libanu i Izraela. Środki finansowe zebrane podczas edycji Kampanii Wodnej w 2005 pozwoliły na otwarcie Misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie. Obecnie pracownicy Fundacji prowadzą rekonesans mający na celu identyfikację najbardziej palących potrzeb mieszkańców południa Sudanu.

Według danych PAH na całym świecie obecnie około 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody nadającej się do spożycia. Jedynie 2% z nich żyje w Europie, 65% pochodzi z Azji, 27% z Afryki. Organizatorzy Kampanii Wodnej twierdzą, że wystarczy 5 zł, by zaspokoić pragnienie jednego człowieka przez cały miesiąc.

Akcję można wspierać poprzez:
 wpłaty kartą kredytową
 przelew/sms
 zostanie sponsorem
 zakup opaski
 zakup wody mineralnej Cisowianka

Zobacz też 
 Pajacyk

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Kampanii Wodnej
 Strona internetowa Polskiej Akcji Humanitarnej

Programy i kampanie społeczne
Przedsięwzięcia charytatywne
2003 w Polsce